В Камеруне существуют два города с населением около двух миллионов человек — Яунде и Дуала. В них суммарно проживает около 30 % населения Камеруна. Население третьего города страны — Гаруа — намного меньше и составляет около 300 тысяч человек.

Ниже приведён список всех городов Камеруна, население которых по состоянию на 1 января 2005 года составляло более 30 тысяч человек. Учитывается лишь население соответствующих муниципалитетов, население пригородов не включено.

Ссылки 
 http://bevoelkerungsstatistik.de/
 Mongabay — Население городов Камеруна
 City Population — Исторические данные по населению городов Камеруна

 
Камерун
Списки:Камерун